Gravina (rivier), een rivier in Italië
 Gravina di Catania, een gemeente in de Italiaanse provincie Catania (regio Sicilië)
 Gravina in Puglia, een gemeente in de Italiaanse provincie Bari (regio Apulië)
 Roggiano Gravina, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)
 Carla Gravina, een Italiaanse actrice en politica
 Vanessa Gravina, een Italiaanse film- en televisieactrice